Giner:
Bernardo Giner de los Ríos
Francisco Giner de los Ríos
Hermenegildo Giner de los Ríos